Чон Аюль ( Jung Ayul), настоящее имя — Чон Хёджин ( Hye-Jin Jeong; 3 февраля 1987, Пхохан, Кёнсан-Пукто, Южная Корея — 12 июня 2012, Каннамгу, Сеул, Южная Корея) — южнокорейская актриса. Была наиболее известна ролью из мыльной оперы «Телероман: Заветная любовь».

Повесилась 12 июня 2012 года.

Примечания 

Повесившиеся
Самоубийства в Республике Корея
Женщины-самоубийцы